Norman puede referirse a:

Lugares 
en Estados Unidos
 Norman, una localidad del estado de Alabama.
 Norman, una localidad del estado de Arkansas.
 Norman, una localidad del estado de California.
 Norman, una localidad del estado de Carolina del Norte.
 Norman, una localidad del estado de Georgia.
 Norman, una localidad del estado de Indiana.
 Norman, una localidad del estado de Nebraska.
 Norman, una localidad del estado de Oklahoma.
 Norman, una localidad del estado de Pensilvania.
 Norman, una localidad del estado de Washington.

Personas y personajes 
Norman, un personaje de Pokémon.
Greg Norman, golfista australiano.
Magnus Norman, tenista sueco.
Norman Reedus, actor estadounidense conocido por interpretar a Daryl Dixon en la serie post-apocalíptica The Walking Dead.
Norman Bates, personaje protagónico de la icónica película Psicosis.

Autores de nombres científicos de plantas 

 C.Norman - Cecil Norman 1872-1947.
 E.M.Norman - Eliane Meyer Norman 1931-
 G.Norman - George Norman 1824-1882.
 J.L.Norman - James L. Norman fl. 1989
 Norman - Johannes Musaeus Norman 1823-1903.
 M.Norman - Marion Norman